Mañé peut faire référence à :

Patronymes  
 Joan Font Mañé (1907-?), footballeur espagnol;
 Ricardo Mañé (1948-1995), mathématicien uruguayen naturalisé brésilien;
 Teresa Mañé Miravet dite Soledad Gustavo (1865-1939), institutrice, éditrice et écrivaine libertaire et féministe;
  (1880-1971), scultpeur uruguayen;
  (1921-2004), peintre uruguayen.

Voir aussi